Гарсо́н ( — мальчик) — многозначный термин.

Значения 
 Гарсон — причёска.
 Официант или посыльный во Франции.

Фамилия 
 Гарсон, Анхелино (род. 1946) — колумбийский политик, вице-президент Колумбии.
 Гарсон, Бальтасар (род. 1955) — испанский судья.
 Гарсон, Грир (1904—1996) — британская актриса, лауреат премии «Оскар» за лучшую женскую роль 1943 года.
 Гарсон, Майк (род. 1946) — американский пианист.
 Гарсон, Уилли (1964—2021) — американский актёр.
 Гарсон, Хайме (1960—1999) — колумбийский журналист, комик и сатирик.
 Гарсон, Хеандри (род. 1983) — кубинский борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира.

Населённые пункты 
  — город в департаменте Уила, Колумбия.
  — деревня в департаменте Мальдонадо, Уругвай.